Jméno a příjmení Frank Robinson se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Frank Robinson (baseballista) (1935–2019) – americký baseballista
 Frank Robinson (1845–1923) – autor názvu Coca-Cola
 Frank B. Robinson (1886–1948) – americký baptista
 Frank D. Robinson (1930–2022) – zakladatel americké firmy Robinson Helicopter Company
 Frank M. Robinson (1926–2014) – americký spisovatel
 Frank Robinson (žokej) (1898–1919) – americký žokej
 Frank Robinson (fotbalista) (* 1959) – americký fotbalista
 Frank Robinson (basketbalista) (* 1984) – americký basketbalista
 Frank W. Robinson (1853-?) – americký politik a právník

Reference